Подуриле има више значења:

 Подуриле (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Подуриле (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији